

Aziende 

Pacific Gas and Electric Company
Pacific Great Eastern Railway
Polska Grupa Energetyczna

Chimica 

PGE - Metalli del gruppo del platino

Codici 
 PGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yegepa (Papua Nuova Guinea)